De Rally van Monte Carlo 1987, formeel 55ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 55e editie van de rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1987. Het was de 161e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De rally startte met een concentratierit vanuit vijf Europese steden: Bad Homburg, Barcelona, Lausanne, Monte Carlo en Sestriere, richting Grenoble, vanuit waar het competitieve gedeelte werd aangevangen met de uiteindelijke finish in Monte Carlo.

Verslag 
Het evenement luidde een nieuw tijdperk in voor de rallysport, met het verdwijnen van de Groep B auto's en de intrede van Groep A als voornaamste klasse. Lancia bleek zich het best te hebben voorbereid op deze transformatie; de Lancia Delta HF 4WD domineerde het evenement die grotendeels over door sneeuw bedekt asfalt verreden werd. Ondanks dat het team van Lancia de winst feilloos op zich nam, kwam die niet zonder enige controverse tot stand. Hun nieuwe aanwinst, de regerend wereldkampioen Juha Kankkunen, leidde de rally tot aan de voorlaatste proef van de wedstrijd, toen het team besloot zijn teamgenoot Miki Biasion naar voren te schuiven om de overwinning te pakken. Kankkunen incasseerde met opzet tijdverlies en eindigde zo tweede achter Biasion. Walter Röhrl reed daarachter een sterke rally en eindigde met de Audi 200 quattro op een derde plaats.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Monte
Rally van Monte Carlo